Шардари:

 Шардари — иранский футбольный клуб, базирующийся в Тебризе.
 Шардари Арак — иранский футбольный клуб, из города Эрака.